Дими́триос Дри́вас () — греческий моряк и пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1896.

Дривас участвовал только в специальном заплыве среди моряков на 100 м, к нему были допущены только моряки Королевского флота. Он занял третье место, пропустив вперёд Иоанниса Малокиниса и Спиридона Хасаписа.

Ссылки 
 Димитриос Дривас на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Пловцы Греции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1896 года